Blanka z Artois (1248 – 2. května 1302 Paříž) byla královna navarrská, hraběnka ze Champagne a z Lancasteru. Je zakladatelkou cisterciáckého kláštera Argensoles u Troyes.

Život 
Narodila se jako dcera Roberta, hraběte z Artois a Matyldy, vnučky římského krále Filipa Štaufského. Roku 1269 se provdala za navarrského prince Jindřicha. O rok později při návratu z křížové výpravy zahynul Jindřichův bezdětný starší bratr Theobald a na uprázdněný trůn se usadil Jindřich.

V manželství se narodily dvě děti: syn Theobald a dcera Johana. Po smrti bratra Theobalda († 1273) a otce o rok později se stala tříletá Johana posledním příslušníkem rodu ze Champagne a ovdovělá Blanka regentkou. Oslabené navarrské království lákalo sousední Kastílii a také Aragonii, což podnítilo zájem francouzské koruny. Jednání s Blankou se ujal Karel z Anjou a roku 1275 bylo završeno orleánskou smlouvou, ve které se Blanka vzdala regentství nad Johanou ve prospěch francouzského krále Filipa III. V srpnu 1284 byla Johana provdána za francouzského následníka Filipa a tím se Navarra dostala pod správu francouzské koruny.

Blanka z Artois se roku 1276 znovu provdala za Edmunda, hraběte z Lancasteru, mladšího syna krále Jindřicha III. a porodila mu čtyři děti. I svého druhého muže přežila a zemřela jako žena středního věku v Paříži roku 1302. Byla pohřbena v klášteře klarisek v Aldgate v Londýně, který byl založen jejím druhým manželem Edmundem.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Artois
Navarrské královny
Hraběnky ze Champagne
Hraběnky z Lancasteru
Regenti Champagne
Navarrští regenti
Regentky
Zakladatelé klášterů
Úmrtí v Paříži
Pohřbení v Londýně
Narození v roce 1248
Úmrtí 2. května
Úmrtí v roce 1302
Ženy